Thanh Hà (huyện in Hải Dương)
 Thanh Hà (Thanh Hà, Hải Dương)
 Thanh Hà (Quảng Nam)
 Thanh Hà (Nghệ An)
 Thanh Hà (Hà Nam)
 Thanh Hà (Phú Thọ)
 Thanh Hà (Hòa Bình)
 Thanh Hà (rivier)